Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024 — турнир, который пройдет с марта 2023 года по март 2024 года с целью определения 24 мужских сборных для участия в основной стадии чемпионата. Отбор также был связан с проведением Лиги наций УЕФА 2022-23 годов, которое дало странам дополнительную возможность для участия в финальном турнире.

В квалификационном процессе примут участие 53 национальные команды.

Квалифицировались в финальный раунд

Команды 
53 сборные УЕФА, кроме Германии, которая уже квалифицировалась на турнир в качестве организатора, и России, отстранённой от участия по причине вторжения на Украину, получили право участия в отборочном турнире чемпионата Европы по футболу 2024.

Сборные разбиты на 6 корзин исходя из общей турнирной таблицы группового этапа Лиги наций УЕФА 2022. 4 сборные финального этапа Лиги наций 2022/2023 расположены в отдельной корзине и посеяны в группах с 5 командами.

Формат турнира 
В турнире примут участие 53 сборные. Они разбиты на 7 корзин. В итоге будет 10 групп — 7 групп по 5 команд, 3 групп по 6 команд.

Групповой этап 
Лига наций УЕФА 2022-23-го года связана с квалификацией Евро-2024, предоставив командам ещё один шанс получить квалификацию для УЕФА Евро 2024.

Основной квалификационный процесс начнётся в марте 2023 года и завершится в марте 2024 года. 20 из 24 мест для финального турнира будут определены в основном процессе отбора и останутся три места, которые ещё предстоит определить. Сборная Германии вышла сразу на правах страны-хозяйки.

Критерии 
Если две или более команд имеют одинаковое количество очков по групповым матчам, то применяются следующие критерии:

 Наибольшему количеству очков в матчах между этими командами;
 Наибольшей разнице голов в матчах между этими командами;
 Наибольшему количеству голов в матчах между этими командами;
 Наибольшему количеству голов на выезде в матчах между этими командами;
 Если после применения критериев от 1 до 4 остаются команды, места которых невозможно однозначно определить, критерии 1-4 снова применяются к матчам данных команд для определения их окончательного места. [A] Если эта процедура не приведет к принятию решения, применяются критерии 6-10;
 Наибольшей разнице голов во всех матчах группового этапа;
 Наибольшему количеству голов во всех матчах группового этапа;
 Наибольшему количеству голов на выезде во всех матчах группового этапа;
 Наибольшему количеству побед во всех матчах группового этапа;
 Наибольшему количеству побед на выезде во всех матчах группового этапа;
 Рейтинг Fair Play УЕФА (1 очко за одну жёлтую карточку, 3 очка за красную карточку в результате двух жёлтых карточек, 3 очка за прямую красную карточку, 4 очка за жёлтую карточку, за которой следует прямая красная карточка);
 Место в итоговом рейтинге Лиги наций УЕФА 2022/2023.

Определение мест в общем рейтинге 
Для определения общего рейтинга, результаты матчей с командой занявшей шестое место в группе не учитываются, и определяются по следующим критериям:

 Позиция в группе;
 Наибольшее количество очков;
 Разница мячей;
 Наибольшие значения забитых мячей;
 Наибольшие значения забитых мячей на выезде;
 Наибольшее количество побед;
 Наибольшее количество побед на выезде;
 Рейтинг Fair Play УЕФА (1 очко за одну жёлтую карточку, 3 очка за красную карточку в результате двух жёлтых карточек, 3 очка за прямую красную карточку, 4 очка за жёлтую карточку, за которой следует прямая красная карточка);
 Место в итоговом рейтинге Лиги наций УЕФА 2022/2023.

Плей-офф 
В плей-офф, который должен будет состояться в марте 2024 года, будет участвовать 12 команд, что даст второй шанс претендовать на Евро-2024. 12 команд выбраны в соответствии с их выступлением в Лиге наций УЕФА. 12 команд разделены на три ветви, каждая из которых содержит четыре команды, причём одна команда из каждой ветви будет отбираться для финального турнира. Каждая лига имеет свой собственный путь плей-офф, если не менее четырёх команд из этой лиги не прошли основную квалификацию на ЕВРО-2024. Победители группы Лиги наций автоматически получали право на игровой путь своей лиги. Если победители группы уже прошли квалификацию в классическом отборочном групповом этапе, они были заменены следующими лучшими командами той же лиги. Однако, если в той же лиге недостаточно команд, победители группы были заменены следующей лучшей командой общего рейтинга, но победители групп не могли бы встретиться с командами из высшей лиги.

Схема проведения плей-офф 
Плей-офф состоит из одноматчевых полуфиналов и финалов.

После распределения по путям команды ранжируются согласно итоговому рейтингу Лиги наций УЕФА 2022/2023. В полуфиналах первая команда принимает четвертую, вторая — третью. Хозяева поля в финальных матчах определяются жеребьевкой.

Три победителя финалов плей-офф присоединятся к 21 командам, которые уже прошли квалификацию на ЕВРО-2024.

Расписание 
Ниже приведён график отборочной кампании Евро-2024.

Жеребьёвка 
Жеребьёвка группового этапа отборочного турнира Евро-2024 состоялась 9 октября 2022 года в в Франкфурте, Германия. Посев сборных при жеребьёвке основывался на общем рейтинге Лиги наций УЕФА 2022—2023 годов. Помимо того, что четырём финалистам Лиги наций УЕФА было гарантировано попадание в группу из пяти команд (для того, чтобы у них были окна на плей-офф Лиги Наций), при процедуре жеребьёвки имелись следующие ограничения:
 По политическим причинам не могли попасть в одну группу сборные следующих стран: Гибралтар и Испания, Косово и Сербия, Косово и Босния и Герцеговина, Беларусь и Украина, а также Армения и Азербайджан
 Белоруссия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Фарерские острова, Финляндия, Эстония были определены как страны с высоким или средним риском тяжёлых климатических условий, в одну группу не могли попасть более чем две команды этих стран.
 В целях сбалансированности значений преодолеваемых командами расстояний на матчи друг к другу в одну группу могло попасть не более одной пары команд из тех стран (футбольных ассоциаций), для которых было выявлено большое расстояние перемещения по отношению к другим странам: для Азербайджана дальними перемещениями признавались выезды в Португалию, Исландию и Гибралтар, для Исландии — в Грузию, на Кипр, и в Израиль, для Казахстана — в Андорру, Англию, Францию, Исландию, Мальту, Северную Ирландию, Португалию, Ирландию, Шотландию, Испанию и Уэльс (также — Фарерские острова, но они и так находились в одной корзине с Казахстаном).

Группы 
Матчи будут сыграны с 23 марта по 21 ноября 2023.

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Группа I

Группа J

Плей-офф 

Команды, которые не смогли квалифицироваться через групповой этап, могут попасть в финальный турнир через плей-офф. Лиги A, B и C получат по одному из трех оставшихся мест в финальном турнире. Четыре команды из каждой лиги, которые ещё не квалифицировались в финальный турнир чемпионата Европы, будут участвовать в плей-офф своей лиги. Места в плей-офф были сначала распределены между победителями групп Лиг A, B и C Лиги наций, а если какой-либо из победителей группы уже квалифицировался в финальный турнир, то её место переходит команде, занявшей следующее место в лиге.
Согласно рейтингу Лиги наций, 12 команд будут определены следующим образом, начиная с Лиги C и заканчивая Лигой A:

 Победитель каждой группы лиг A, B и C в Лиге Наций попадает в плей-офф своей Лиги (Путь).
 Если победитель группы уже пробился в финальный турнир по результатам выступлений в отборочной группе, то вместо него в плей-офф попадает следующая в рейтинге Лиги Наций УЕФА 2022/23 команда из той же Лиги, не квалифицировавшаяся в финальный турнир.
 Если в Лиге осталось менее четырёх команд, не попавших в финальный турнир по результатам отборочных групп:
 Лучший победитель группы Лиги D попадает в плей-офф, если она ещё не квалифицировалась в финальный турнир.
 Оставшиеся места будут определены, основываясь на общий рейтинг Лиги наций:
 В случае если в плей-офф от данной Лиги участвует хотя бы один победитель группы в данной Лиге, то вакантное место получит лучшая по рейтингу из команд следующей (низшей) Лиги, не попавшая в финальный турнир по результатам отборочных групп и не попавшая в плей-офф своей Лиги.
 В случае если в плей-офф от данной Лиги не участвует ни один победитель группы в данной Лиге, то вакантное место получит лучшая по рейтингу из всех команд, не попавших в финальный турнир по результатам отборочных групп.

Примечания 

Европейский футбол в сезоне 2022/2023
Отборочный турнир
Спорт в Европе в марте 2023 года